Leskowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana
 Leskowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Pernik
 Leskowec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca

Zobacz też 
 Leskovec